

Toponymes



Rivière Assemetquagan, rivière dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia,
 Assemetquagan est l'ancien nom de Routhierville dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia, baptisée ainsi en raison du précédent,
 Assemetquagan, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.

Homonymie de toponyme